Mount ist der Familienname folgender Personen:
 Anson Mount (Anson Adams Mount IV; * 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Ferdinand Mount (* 1939), britischer Journalist und Schriftsteller
 Erin Mount, Geburtsname von Erin Houchin (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 George Mount (* 1955), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Heidi Mount (Heidi Whitworth; * 1987), US-amerikanisches Model
 James A. Mount (1843–1901), US-amerikanischer Politiker und von 1897 bis 1901 Gouverneur von Indiana
 Mason Mount (* 1999), englischer Fußballspieler
 William Sidney Mount (1807–1868), US-amerikanischer Maler

Mount bzw. mount steht für:
 englisches Kurzwort von mountain, siehe Berg
 Computerbefehl und englisches Verb () für das Einbinden eines Datenspeichers, siehe Mounten
 Gewinde zur Befestigung von Objektiven unterschiedlicher Hersteller an Kameras, Waffen oder Teleskopen
 C-Mount, genormter Gewindeanschluss
 CS-Mount, genormter Gewindeanschluss, abgeleitet vom C-Mount
 eine Befestigung von Kameras an Flugzeugen in der Luftbildfotografie (Abschnitt Technische_Aspekte)
 Mount (Kampfsport), eine Kampfsporttechnik
 ein Fortbewegungsmittel in Online-Rollenspielen, siehe auch MMORPG-Jargon#M
 J. W. Mount & Bro., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 The Mount (Begriffsklärung)
 Mount Airy Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Mound (Begriffsklärung)